Barnay steht für:

 Barnay, französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire

Barnay ist der Familienname folgender Personen:

 Ghislaine Barnay (* 1945), französische Hochspringerin
 Ludwig Barnay (Pseudonym von Ludwig Weiß; 1842–1924), Schauspieler und Intendant
 Margit Barnay (1896–1974), deutsche Schauspielerin
 Minna Barnay (1852–1932), deutsche Schauspielerin
 Paul Barnay (1884–1960), österreichischer Theaterdirektor und Schriftsteller